УЕФА Лига шампиона 2011/12. је 57 сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 20 сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона. Ово је и треће такмичење по новом систему.

Такмичење је почело првим колом квалификација 28. јуна 2011, а финална утакмица је одиграна 28. маја 2012. на стадиону Алијанц арени у Минхену Немачка. Титулу је бранио последњи победник, екипа Барселоне која је у финалу 2010/11. победила екипу Манчестер јунајтеда из Манчестера са 3:1.

Учешће екипа 

Укупно 76 екипа ће учествовати у Лиги шампиона 2011/12. Свих 52 националних савеза учлањена у УЕФА (без Лихтенштајна који нема национално првенство) ће бити укључени према УЕФА лига коефицијенту за 2010 годину, који узима у обзир њихов успех у европским такмичењима од 2005/06 до 2009/10.

Квалификациона шема Лиге шампиона 2010/11.
 Савези рангирани од 1 до 3 ће имати по 4 клуба 
 Савези рангирани од 4 до 6 ће имати по 3 клуба 
 Савези рангирани од 7 до 15 ће имати по 2 клуба 
 Савези рангирани од 16 до 53 ће имати по 1 клуб (без Лихтенштајна)

Рангирање савеза

Распоред екипа 
Прво коло квалификација (4 екипе)
 4 првака савеза рангираних 50-53
 Друго коло квалификација (34 екипе)
 2 победника из првог кола квалификација
 32 првака савеза рангираних 17–49 (без Лихтенштајна)
 Треће коло квалификација прваци (20 екипа)
 17 победника другог кола квалификација
 3 првака савеза рангираних 14–16
 Треће коло квалификација за остале клубове(10 екипа)
 9 другопласираних савеза рангираних 7–15
 1 трећепласирани тим савеза рангираног 6
 Плеј оф коло за прваке (10 екипа)
 10 победника из трећег кола квалификација (прваци)
 Плеј-оф за остале клубове (10 екипа)
 5 победника 3 кола квалификација (остали клубови)
 2 трећепласирана клуба савеза рангираних 4 и 5
 3 четвртопласиране екипе савеза рангираних 1–3
 Групна фаза (32 екипе)
 13 првака савеза рангираних 1–13
 6 другопласираних савеза рангираних 1–6
 3 трећепласирана клуба из савеза рангираних 1–3
 5 победника плеј офа за прваке
 5 победника плеј офа за остале
 Куп систем (16 екипа)
 16 квалификованих из групне фазе

Екипе 
Позиције заузете на крају првенствених сезона 2010/11..(П-1 ознака за плеј оф победника сезоне)

Напомене
 Ш Прошлогодишњи шампион
 Румунија (РУМ): Пошто другопласирана екипа у сезони 2010/11. Политехника Темишвар, није добила домаћу лиценцу за такмичење у лиги Румуније, у Лиги шампиона ће играти трећепласирани Васлуј, од трећег кола квалификација као остали.

Календар такмичења

Квалификације 
Жреб за прва два кола квалификација одржан је 20. јуна 2011. у Ниону, Швајцарска

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 28/ 29. јуна, а реванш сусрети 5/6. јула 2011.

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице одигране су 12. и 13. јула, а реванши 19. и 20. јула 2011.

|}

 Напомена 1: Редослед мечева промењен после жребања.

Треће коло квалификација 
Треће коло квалификација је подељено у два одвојена дела: један за шампионе и један за остале. Поражене екипе у оба дела су ушле у УЕФА лигу Европе 2010/11. у коло плеј офа. Први утакмице овог кола одигране су 26/27. јула, а реванши 2/3. августа.

|-
!colspan="6"|Прваци

|-
!colspan="6"|Остали

|}

Коло плеј офа 
Клубови у плеј офу су подељени у два одвојена дела: један за шампионе и један за остале. Поражене екипе у оба дела су ушле директно у лигашки део УЕФА лигу Европе 2011/12. Први утакмице овог кола су одигране 16/17. августа, а реванши 23/24. августа.

|-
!colspan="6"|Прваци

|-
!colspan="6"|Остали

|}

Групна фаза

Жреб 
Жреб за групну фазу је обављен 25. августа у Монаку. Распоред по шеширима објављен је чим су завршене задње утакмице плеј офа.

Распоред по коефицијенту на основу којег су клубови подељени у шешире је следећи:

БТ Бранилац титуле

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Осмина финала 
Жреб за осмину финала је одржан у петак 16. децембра 2011. у Ниону Швајцарска. Осмина финала се игра по двоструком куп систему (противници играју утакмице код куће и у гостима). Први мечеви суе играју 14./15. фебруара и 21./22. фебруара, док се реванш мечеви играју 6./7. марта и 13./14. марта 2012.

|}

Четвртфинале 
Први мечеви су играни 27. и 28. марта док су реванш мечеви играни 3. и 4. априла.

|}

Полуфинале 
Први мечеви су одиграни 17. и 18. април док су реванш мечеви одиграни 24. и 25. април.

|}

Финале

Најбољи стрелци 
Не рачунају се голови постигнути у квалификацијама.

Види још 
 УЕФА лига Европе 2011/12.

Референце

Спољашње везе 
 Сајт uefachampionsleague

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 2011/12. у УЕФА такмичењима